China Lake steht für:

 China Lake (Granatwerfer), eine experimentelle Waffe
 China Lake (Kalifornien), gemeindefreie Siedlung im Kern County, Kalifornien
 China Lake Acres, Siedlung im Kern County, Kalifornien
 Naval Air Weapons Station China Lake, militärische Forschungsbasis in Kalifornien

China Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 China Lake (Maine)
 China Lake (Montana)
 China Lake (Oregon)
 China Lake (Glasscock County, Texas)
 China Lake (Knox County, Texas)
 China Lake (Ward County, Texas)
 China Lake (Utah)
 China Lake (Salzsee) in der Mojave-Wüste, Kalifornien